Пе́внев — русская казачья фамилия, от , донск. певень — петух.

 
 Певнев, Владимир Николаевич (род. 1974) — российский баскетбольный тренер.
 Певнев, Григорий Михайлович (1922—1945) — лейтенант РККА, Герой Советского Союза, награждён Орденом Ленина (посмертно, 1945).

См. также 
 Певень
 Пивень